Vasiliades ist der Familienname folgender Personen:

 George Vasiliades (* 1949), australischer Gewichtheber 
 Kostas Vasiliades, zyprischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Vasiliadis